Pallavicini-palota (Budapest)
Pallavicini-palota (Bécs)

Hasonló elnevezésű épületek
Pallavicini-kastély (egyértelműsítő lap)